
Termin -{EGP}- ima više značenja.

 -{EGP}-, ili Egipatska funta (gineih), -{ISO 4217: EGP}-, je valuta Egipta.
 -{EGP}- () je algoritam za rutiranje koji se nekad koristio na Internetu.